Cyamioidea är en överfamilj av musslor. Cyamioidea ingår i ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Cyamioidea 29 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Cyamioidea